Caminhos de Ferro Portugueses – Portugál Vasutak
 CP – kombinált töltésparitás
 cp – fájlmásolás Unix operációs rendszerben